Thiol hat folgende Bedeutungen:

 Eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Thiole
 Systematische Bezeichnung der chemischen Verbindung Thiophen nach Hantzsch-Widmann